implantacja (zagnieżdżenie, nidacja) – pierwszy etap rozwijającej się ciąży u ssaków
 implantacja (wszczepienie) – chirurgiczne wprowadzenie do organizmu obcych tkanek lub przedmiotów (implantów)
 implantacja jonów – wprowadzenie obcych jonów do kryształu